Een kensoort is een soort die in een bepaalde plantengemeenschap duidelijk algemener is dan in alle andere plantengemeenschappen in een bepaald gebied, zodat ze als kenmerkend voor die gemeenschap wordt beschouwd. Algemener kan betekenen dat die soort opvallend vaker voorkomt in een bepaalde gemeenschap (presentie) en/of zelden of nooit in een andere (trouw) en/of steeds in grotere aantallen aanwezig is (abundantie). In de plantensociologie worden kensoorten gebruikt om plantengemeenschappen te onderscheiden.

Kensoort en begeleidende soort
Een exclusieve soort, die in slechts één enkele plantengemeenschap voorkomt, is de ideale kensoort. Een soort die niet exclusief is, maar waarvan de presentie, abundantie en/of de trouw in een bepaalde plantengemeenschap opvallend groter is dan in alle andere eenheden (een preferente soort), kan met de nodige voorzichtigheid eveneens als kensoort worden gebruikt, een preferente kensoort.
Soorten die in verschillende plantengemeenschappen voorkomen, maar in bepaalde gemeenschappen duidelijk abundanter zijn, zijn begeleidende soorten.

Kensoorten per syntaxon-niveau
Kensoorten kunnen op elk syntaxonomisch niveau onderscheiden worden. In vegetatieopnames worden kensoorten onderscheiden door vooraan een letter 'k' te plaatsen, gevolgde door de eerste letter van het syntaxon-niveau:
 kK = Kensoort voor de klasse
 kO = Kensoort voor de orde
 kV = Kensoort voor het verbond
 kA = Kensoort voor de associatie

Meestal is de benaming van het syntaxon gebaseerd op de meest voorkomende kensoorten. Zo zijn stekelbrem (Genista anglica) en  struikhei (Calluna vulgaris) kensoorten voor de associatie van struikhei en stekelbrem (Genisto anglicae-Callunetum).

Zie ook 
 Constante soort
 Differentiërende soort
 Exclusieve soort
 Preferente soort
 Vegetatiekunde van A tot Z
Indicatorsoort

Syntaxonomie